Глухо́вский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области.

Административный центр — посёлок Глухое.

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 п. Глухое
 д. Бархатиха
 п. Елевая Заводь
 п. Камешник
 п. Нижник
 п. Поташное

Сельсовет упразднён, населённые пункты вошли в состав Михаленинского сельсовета.

Источники 

Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Упразднённые муниципальные образования Варнавинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году